Бу́кли, ед. ч. бу́кля (, от  «небольшое круглое возвышение»):
 Букли — завитые локоны, пряди вьющихся волос, кудри.
 Букли (архитектура) — архитектурные украшения в виде ряда колец, иногда с розетками в центре.